Jdi ist der Familienname von:

 Mehdi Jdi (* 1988), marokkanischer Tennisspieler

JdI steht als Abkürzung für:

 Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts, wird vom Deutschen Archäologischen Institut herausgegeben und erscheint im Verlag Walter de Gruyter

JDI steht als Abkürzung für:

 The Journal of Digital Imaging, eine internationale, peer-reviewed medizinische Fachzeitschrift von Springer Science+Business Media S.A., mit rechtlichem Sitz in Luxemburg und operativem Hauptbüro in Berlin, ein internationaler Wissenschafts-Verlag für Bücher, Zeitschriften und Online-Medien
 Japan Display, ein japanisches Unternehmen

JDI